Льейда:

 Льейда (или Лерида) — город и муниципалитет в Испании, столица провинции Льейда в составе автономного сообщества Каталония.
 Льейда (или Лерида) — провинция на северо-востоке Испании в составе автономного сообщества Каталония.
 «Льейда» — испанский футбольный клуб из города Льейда, выступающий в Сегунде B.

См. также 
 Лерида (тайфа)
 Лерида (футбольный клуб)